New York, New York kan henvise til:

 New York City, New York – byen New York i delstaten New York (delstat)
 New York, New York (film) – amerikansk film fra 1977 af Martin Scorsese
 New York, New York (sang) – en sang fra filmen